Friera puede hacer referencia a:

 Friera (Sobrado), localidad del municipio de Sobrado, provincia de León;
 Friera (Perlora), lugar de la parroquia de Perlora, concejo de Carreño, Asturias;
 Friera (Illas), lugar de la parroquia de Illas, concejo de Illas, Asturias;
 Friera (Cruces), lugar de la parroquia de Cruces, concejo de Oviedo, Asturias;
 Friera de Valverde, municipio de la provincia de Zamora.